Сезон 2000/01 стал для «Манчестер Юнайтед» 9-м сезоном в Премьер-лиге и 26-м сезоном подряд в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» в третий раз подряд выиграл Премьер-лигу; всего это был 7-й титул чемпионов Премьер-лиги и 14-й титул чемпионов Англии. В клубных турнирах клуб выступил неудачно, выбыв в четвёртом раунде из Кубка Футбольной лиги, в таком же раунде — из Кубка Англии, и в четвертьфинале — из Лиги чемпионов УЕФА.

Купленный перед началом сезона французский вратарь Фабьен Бартез вытеснил из основы Марка Боснича, который в зимнее трансферное окно перешёл в «Челси». Нападающий Тедди Шерингем провёл очень удачный сезон, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне и став обладателем наград «игрок года по версии футболистов ПФА» и «футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов». Однако после приобретения голландского нападающего Руда ван Нистелроя в конце сезона Шерингем покинул команду в качестве свободного агента, вернувшись в «Тоттенхэм Хотспур». Также клуб покинул Хеннинг Берг, который перешёл в «Блэкберн Роверс».

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
 См. также: Премьер-лига в сезоне 2000/01

Итоговая турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф. Четвертьфинал 

«Бавария» выиграла со счётом 3:1 по сумме двух матчей

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы игроков

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2000/2001 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Результаты матчей Премьер-лиги сезона 2000/01 на сайте RSSSF.com 

2000-2001
2001
Манчестер Юнайтед